Покровское — деревня в Истринском районе Московской области, центр Обушковского сельского поселения. Население —  чел. (), в деревне 4 улицы, зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 25 км на юго-восток от Истры, на обоих берегах речки Руденки (приток Беляны), высота над уровнем моря 159 м. Ближайшие селения — Захарово, Воронино, Падиково и Красный Посёлок. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 20, 21), а также с Москвой — маршрутное такси № 480 (от метро Щукинская).

В 1994—2006 годах — центр Обушковского сельского округа.

В деревне родился Герой Советского Союза Александр Фадеев.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Покровское на карте 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра